Bystron (, ) ist ein vor allem in Tschechien, in geringerem Maße auch in Polen verbreiteter Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 David Bystroň (1982–2017), tschechischer Fußballspieler
 Jan Bystroń (1860–1902), polnischer Sprachwissenschaftler
 Jan Stanisław Bystroń (1892–1964), polnischer Soziologe und Ethnograf, Sohn von Jan Bystroń
 Petr Bystroň (Fußballspieler) (* 1969), ehemaliger tschechischer Fußballspieler
 Petr Bystron (* 1972), deutscher Politiker (AfD)